Jean de Mauléon peut faire référence à :
 Jean de Mauléon, receveur général du duc Jean V de Bretagne
 Jean de Mauléon, évêque du